CD44 peut faire référence à :
 Comité Départemental 44, une équipe féminine de kayak-polo française
 Cluster de différenciation 44